Телефо́нный перегово́рный пункт или callshop ( - популярное название за рубежом) — отделение государственной организации либо частной компании, предоставляющей услугу междугородных и/или международных переговоров. 

Изначально имели распространение при слабом развитии телефонной сети. С помощью таких пунктов можно было осуществлять телефонные переговоры с людьми, у которых нет телефона, либо проживающими в населённых пунктах, с которыми нет автоматической междугородней связи. В заявке на телефонный разговор можно было указать адрес и фамилию нужного человека. В таком случае, он извещался о предстоящем разговоре телеграммой.

Но актуальность переговорных пунктов есть и сейчас, как средства для международной связи.

В частности, в настоящий момент они популярны в городах с высоким уровнем трудовых мигрантов, т.к. им необходима связь с родными, оставшимися в другом городе или стране.

Современные компании предоставляющие услуги как CallShop, обычно продают карточки с уникальным логином и паролем, для авторизации через биллинговую систему. Кроме возможности совершить обычный голосовой телефонный вызов дальней связи, предлагаются дополнительные сервисы, такие как видео-связь, заказ обратного вызова, общение через компьютер или приложение на мобильном устройстве и т.п., благодаря использованию решений на основе IP-телефонии. В качестве пользовательского приложения для CallShop, в таком случае выступает софтфон или специализированная программа, в т.ч. с учётом и отображением продолжительности и стоимости вызова, баланса учетной записи (карточки).

Содержанием переговорного пункта может заниматься местный оператор связи или отдельная компания, как правило представитель малого или среднего бизнеса.

Варианты оплаты 
Современные переговорные пункты предлагают различные варианты оплаты услуг. Это может быть оплата наличными или приобретение одноразовой или многоразовой специальной карточки, связанной с учётной записью в биллинговой системе.

Предоплата 
Клиент посещает CallShop, и платит оператору за звонок. Затем оператор активирует телефонную кабинку для клиента из биллинговой системы (или выдаёт карточку или просто логин и пароль для авторизации). Затем клиент идет в телефонную будку и набирает номер вызываемого абонента. Биллинг записывает сведения о вызове и снимает средства со счёта. В случае, если средства исчерпаны, вызов прерывается.
Если средства на счёте не закончились и счёт многоразовый (есть карточка), то абонент может воспользоваться оставшимися средствами в будущем.

Оплата по факту 
Абоненты работают аналогичным образом, за исключением того, что оператор переговорного пункта формирует счет-фактуру для оплаты только тогда, когда клиент завершил свои вызовы .

Ссылки 
 CallShopBilling: A complete Windows based software for CallShops. Works with all VoIP Providers
 Peoplecall, Callshop provider for VoIP International Calls, Free Billing Software
 IXO Systems: Call shop partnering program
 American CallShop Corporation

Телефонная связь